Zu Einsatzfahrt siehe
 im Bezug zu Deutschland: Sonderrechte (Straßenverkehrsordnung)
 im Bezug zu Österreich: Rundumkennleuchte#Regelung in Österreich